Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Fabra – hiszpański polityk i samorządowiec
 Ignazio Fabra – włoski zapaśnik, olimpijczyk
 Juan Manuel Fabra Vallés – hiszpański polityk, prawnik, parlamentarzysta, eurodeputowany
 Pompeu Fabra – kataloński językoznawca

Stacje metra w Barcelonie:
 Badalona Pompeu Fabra
 Fabra i Puig